

Übersicht 
Bei der 38. Schacholympiade 2008 in Dresden spielten 146 Teams in der offenen Gruppe. Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 
Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Dresden wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der elf Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0). Außerdem sind die Anzahlen der gewonnenen, unentschiedenen und verlorenen Kämpfe aufgeführt (+ = -).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Dresden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 dSB (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 dSMP (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Schacholympiade als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Zur ersten Runde wurde noch die Mannschaft Marokkos ausgelost (gegen Moldawien), die jedoch nicht anreiste.
 Nigeria, Nepal und Sambia reisten erst zur zweiten Runde an und nahmen das Turnier mit einem Spiel weniger auf.
 Aus Sambia waren nur zwei Spieler anwesend, so dass in jeder Runde zwei Partien kampflos abgegeben wurden.
 Die Mannschaft Ugandas begann das Turnier nur mit zwei Spielern. Erst zu den beiden letzten Runden traf ein dritter Spieler ein.
 Gabun, Madagaskar und Rwanda absolvierten das Turnier mit nur drei Spielern.
 Turkmenistan meldete seine Mannschaft vor der letzten Runde ab, so dass Madagaskar wegen der verbleibenden ungeraden Teilnehmerzahl ein Freilos (2 Brettpunkte) erhielt.
 Ebenfalls zur letzten Runde traten Rwanda und Gabun nicht an. Die jeweils angesetzten Gegner gewannen kampflos 4:0.

Weblinks 

 38th Chess Olympiad: Dresden 2008 auf Olimpbase (englisch)
 38. Schacholympiade 2008 in Dresden auf TeleSchach (Fotos und Filme)
 Die Schacholympiaden und Berichte hierzu von Gerhard Hund

2008 Tabelle
Liste (Schach)
Schach 2008